Varna peut désigner :

Hindouisme 
 les varna, qui sont les quatre castes principales de l'hindouisme (le mot varna signifie « couleur » en sanskrit)

Toponyme

village de Varna.

Varna, ville du bord de la mer Noire, qui a donné son nom à :
 deux niveaux administratifs :
 l'obchtina de Varna, niveau administratif comparable à une commune ou à une communauté de communes ;
 l'oblast de Varna, niveau administratif comparable à une région ou à une province ;
 deux clubs de football :
 le FK Tcherno More Varna ;
 le FK Spartak Varna ;
 voir aussi Nécropole de Varna et bataille de Varna (1444).

Varna, localité de l'État de l'Illinois, située dans le comté de Marshall ;
 Varna, localité de l'État de New York, située dans le comté de Tompkins ;
 Varna, localité de l'État de Washington, située dans le comté de Columbia ;

Varna (rivière), affluent du fleuve Krishna.

Varna, Commune d'Italie située dans la région du Trentin-Haut-Adige ;
 Varna, hameau de la commune de Gambassi Terme, dans la région de Toscane.

Varna, ville de l'Oblast de Tcheliabinsk.

Varna, localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
 Varna, village de Serbie situé dans la province de Voïvodine.

Homonymie de toponyme